Kinzigtalbahn ist der Name folgender Eisenbahnstrecken und -verbindungen:

 der Abschnitt Hanau–Fulda der Bahnstrecke Frankfurt–Göttingen
 der Abschnitt Offenburg–Hausach der Schwarzwaldbahn (Baden)
 Bahnstrecke Hausach–Schiltach
 der Abschnitt Freudenstadt–Schiltach der Bahnstrecke Eutingen im Gäu–Schiltach